Trioni può riferirsi:
in chimica, a una classe di composti organici contenenti tre gruppi chetonici, anche detti trichetoni;
in fisica, a un eccitone formato da due elettroni ed una lacuna;
in reti neurali, all'unità di base del modello dei trioni
in astronomia, alle stelle delle costellazioni dell'orsa minore o al complesso delle stelle dell'orsa minore e maggiore.